Die Estoril Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 3. bis 9. Mai 2010 in Oeiras stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen. In derselben Woche wurden in Belgrad die Serbia Open sowie in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Estoril Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, der dieses Jahr nicht mehr am Turnier teilnahm. Im Finale besiegte der Spanier Albert Montañés den US-Amerikaner James Blake (Tennisspieler) in drei Sätzen mit 5:7, 7:66 und 6:0. Damit gewann der seinen zweiten Einzeltitel seiner Karriere. Titelverteidiger im Doppel waren Jeff Coetzee und Wesley Moodie. Nur Moodie nahm am Turnier teil und schied im Halbfinale aus. Im Doppel-Finale siegten Eric Butorac und Scott Lipsky gegen Martin Damm und Robert Lindstedt in zwei Sätzen mit 6:3 und 6:2.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 1. bis 3. Mai 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 33 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 30 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 31 kB)

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Oeiras